Il Trud Stadium è uno stadio della città di Tomsk, in Russia.

Viene utilizzato per le partite di calcio, ospita le partite casalinghe del .

Collegamenti esterni

Tomsk
F.K. Tom'